Mississippi este un nume nativ de origine nativă nord-americană. Se poate referi la: 

 Fluviul Mississippi, cel mai mare fluviu al Statelor Unite ale Americii.
 Delta fluviului Mississippi, 
 Sistemul de navigare Mississippi, o structură complexă de transport acvatic din Statele Unite. 
 Mississippi (râu, Ontario), râu din provincia canadiană Ontario. 
 Mississippi, unul din cele 50 de state ale Uniunii, cel de-al douăzecilea în ordinea aderării. 
 Mississippi (stat SCA), unul din cele unsprezece state ale Statelor Unite ale Americii, care au secesionat din Uniune formând Statele Confederate ale Americii, între 1861 și 1865). 
 Mississippi (teritoriu SUA), teritoriu organizat al SUA din care s-a constituit statul Mississippi la 10 decembrie 1817. 
 Mississippi County, Arkansas, comitat în statul Arkansas. 
 Mississippi County, Missouri, comitat în statul Missouri. 
 USS Mississippi, câteva vase ale Marinei SUA, denumite în onoarea statului. 

Statul Mississippi, SUA